Забиров — татарская, башкирская, узбекская, казахская и киргизская фамилия.

Известные носители 
 Забиров, Георгий (род. 1974) — советский и узбекский футболист.
 Забиров, Рашит Джамалиевич (1918—1980) — советский географ, директор Тянь-Шанской физико-географической станции АН Киргизской ССР.
 Забиров, Рустам Заирович (род. 1966) — советский и узбекский футболист.
 Забиров, Тимур Фатехович (род. 1972) — российский дипломат.
 Забиров, Хайдар Давыдович (1922 — после 2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Забирова